La chevauchée de Lancastre peut faire référence à quatre expéditions à travers la France des ducs de Lancastre au cours de la guerre de Cent Ans :
 la chevauchée de 1346, conduite par le duc Henri de Grosmont ;
 la chevauchée de 1356, conduite par le duc Henri de Grosmont ;
 la chevauchée de 1369, conduite par le duc Jean de Gand ;
 la chevauchée de 1373, conduite par le duc Jean de Gand.